Е́лісон Марія Кра́усс (23 липня 1971, Декейтер, США) — американська співачка і скрипалька.

Дискографія 
 1985: Different Strokes
 1987: Too Late to Cry
 1990: I've Got That Old Feeling
 1992: Every Time You Say Goodbye (з Union Station)
 1994: I Know Who Holds Tomorrow (з The Cox Family )
 1995: Now That I've Found You: A Collection
 1997: So Long So Wrong (з Union Station)
 1999: Forget About It
 2001: New Favorite (з Union Station)
 2002: Live (з Union Station)
 2004: Lonely Runs Both Ways (з Union Station)
 2007: A Hundred Miles or More: A Collection
 2007: Raising Sand (з Robert Plant )
 2009: Essential Alison Krauss
 2011: Paper Airplane (з Union Station)
 2017: Windy City

Примітки 

Скрипалі
Американські кантрі-співачки
Виконавці англійською мовою
Німці США